Райхенау () може да се отнася за:

 Райхенау (остров) в Боденско езеро, Германия
 Райхенау (манастир), на остров Райхенау
 Райхенау (Баден-Вюртемберг), община на остров Райхенау
 Райхенау (Каринтия), община в Каринтия, Австрия

Име:
 Валдо фон Райхенау (740–814), абат и епископ
 Берно фон Райхенау (978–1048), абат на манастир Райхенау
 Херман фон Райхенау (1013–1054), монах, учен, композитор и писател
 Валтер фон Райхенау (1884–1942), немски офицер